Stati Uniti d'America
 Frankford – città della Contea di Sussex, Delaware
 Frankford – città della Contea di Pike, Missouri
 Frankford – township della Contea di Sussex, New Jersey